Le Championnat de Belgique de football D2 2010-2011 est la compétition du  professionnel du football belge.

Débutée sous l'appellation commerciale Exqi League, le championnat retrouve sa dénomination de "Division 2" en octobre 2010 après que la "Ligue Nationale" (qui regroupe les clubs de Division 2 belge) et la société Alphacam eurent mis fin de commun accord au contrat les liant. Visant à diffuser des rencontres de D2 en direct, ces arrangements n'apportent aucune rentrée concrète d'argent aux clubs.

La compétition est marquée par la domination de Lommel United qui occupe la tête du classement durant plusieurs semaines avant la mi-parcours. Mais durant le dernier tiers du championnat, l'équipe, dirigée par l'ancien Diable Rouge Franky Van der Elst, perd pied et laisse filer le titre au profit d'Oud-Heverlee Leuven qui termine en boulet de canon. Le sacre d'O.H.L permet à la cité universitaire et brassicole de retrouver la Division 1, 61 ans après le bref passage que fit l'ancien matricule 18 dénommé Royal Stade louvaniste à l'époque.

En bas de tableau, le FC Brussels, longtemps à la dérive, parvient à sauver sa peau au prix d'une belle fin de saison. Par contre, il n'y a pas de miracle pour Tournai. Les Sang et Or restent longtemps sans victoire et leur ultime sursaut survient trop tard.

Le tour final pour la montée en Division 1 est passionnant. Le R. AEC Mons pense avoir fait le trou mais doit finalement concéder une égalité avec Waasland-Beveren. Un test-match, disputé sur le terrain de l'AFC Tubize désigne le second promu. Les Dragons émergent au terme d'une partie longtemps indécise.

Clubs présents pour la saison 2010-2011 

* Perdants du tour final 2009-10 pour la montée/le maintien en Jupiler Pro League
** Vainqueur du tour final 2009-10 pour la montée/le maintien en Exqi League.

Localisation des clubs participants

Classement final 

|}    

Légendes et abréviations

 : Relégué en 2009-10 en provenance de D1
 : Promu en 2009-10 en provenance de D3

au classement journée par journée

Tableau des rencontres du championnats

Meilleurs buteurs

Tour final 

|}

Leader du tour final journée par journée

Test-match pour la montée en D1 

Mons et Waasland-Beveren terminent à égalité de points à la première place du tour final. Les deux équipes ayant le même nombre de victoires, un test-match est organisé pour déterminer quel club rejoint l'élite du football belge la saison suivante. C'est la première fois depuis la saison 1965-1966, qu'un test-match est organisé pour désigner un montant de la D2 vers la D1.

Promotions et relégations pour 2011-2012 

Sont relégués en D3 :
 RFC Tournai et Rupel Boom.
 KV Turnhout, battu lors du Tour final D2/D3.

Sont promus en D2 :
 Eendracht Alost (champion DIII série A) et White Star Woluwe (champion DIII série B).
 Sint-Niklase SK : vainqueur du Tour final D2/D3.

Sources 

  Footgoal.net

Notes et références 

Championnat de Belgique de football de deuxième division
Football M2
Belgique M2
Championnat M2